John Catlin ist der Name folgender Personen:

* John Catlin (Politiker) (1803–1874), US-amerikanischer Politiker
 John Catlin (Golfspieler) (* 1990), US-amerikanischer Golfspieler